Храм Божий — религиозно-эзотерическое многозначное понятие; хранилище высшей святыни, Ковчега Завета, символизировавшее пребывание Божества среди народа, дворец Небесного Царя.
 Гора Мория — по талмудическому преданию месторождение Адама и место построения им алтаря в честь Бога; там Каин и Авель приносили жертвоприношения, а Ной соорудил алтарь после потопа. На этой «Господней горе» (в Синодальном переводе «Иегова-ире», «гора Иеговы»; ) Авраам хотел отдать в жертву Богу своего сына Исаака. Давид купил эту гору у Орны (евр. Аравны), «чтобы воздвигнуть алтарь Богу» (), и впоследствии она была избрана местом для постоянного алтаря и святилища Соломонова храма.
 Иерусалимский храм (X век до н. э. — I век н. э. и в будущем)
 Первый Храм — Соломонов храм (950—586 годы до н. э.)
 Второй Храм — храм Зоровавеля (516—20 годы до н. э.); храм Ирода (20 год до н. э. — 70 год н. э.)
 Третий Храм — будущий.
 Храм Божий в эзотеризме — человек.

См. также 
 Изгнание торгующих из храма
 Скиния (значения)

Примечания